DLC est un sigle qui peut signifier :
 Date limite de consommation, pour des produits périssables ;
 Droite libérale-chrétienne, un parti politique français fondé en 1999 par Charles Millon ;
 Division légère de cavalerie, une unité militaire.

Informatique et technologie 
  (en français, contenu téléchargeable additionnel), en particulier pour des jeux vidéo.

Autres 
DLC est un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Dalian, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code